Bockholtz steht für:

 Bockholtz (Goesdorf), Ortschaft der Gemeinde Goesdorf, Luxemburg
 Bockholtz (Parc Hosingen), Ortschaft der Gemeinde Parc Hosingen, Luxemburg